Handicap est un nom masculin qui trouve son origine dans la langue anglaise. C'est en effet la contraction de hand in cap, tirage au sort effectué en plongeant une main dans un chapeau pour désigner le nom du concurrent qui subirait la pénalité. Étymologiquement handicap a un H aspiré et n'admet ni l'élision ni la liaison ; néanmoins, on constate une tendance à le considérer comme un H muet.

 Un handicap est un trouble ou une déficience physique ou psychique qui limite la participation normale aux divers aspects de la vie sociale.
 Un handicap sportif est un désavantage imposé à un concurrent pour équilibrer les probabilités de victoires.
 Handicap au jeu de Go
 Handicap au polo
 Auto-handicap est un terme de psychologie qui désigne le fait d'expliquer un échec par des causes externes et non par l'incompétence.

Voir aussi 
 Handicap International, organisation non gouvernementale d'aide aux handicapés ;
 Théorie du handicap, principe d'évolution biologique ;
 Handicap (2004), un court métrage de Lewis-Martin Soucy.

Note